Венериды () — большое семейство двустворчатых моллюсков (Bivalvia). Включают более 500 видов морских и пресноводных моллюсков. Большинство из них съедобны и широко используются в пищу.

В США для всех съедобных моллюсков, кроме мидий и устриц, используется слово клэм (clams), например клэм-чаудер. И именно венериды составляют большую часть всех добываемых в мире клэмов. Семейство включает в себя такой важный коммерческий вид моллюсков, как венерка (В США hard clam) или quahog, он же Mercenaria mercenaria.

Роды 
 Agriopoma Dall, 1902 
 Amiantis Carpenter, 1884 
 Anomalocardia Schumacher, 1817 
 Callista Poli, 1791 
 Chamelea Morch, 1853 
 Chione Megerle von Mühlfeld, 1811 
 Chionista Keen, 1958 
 Circomphalus Klein, 1853 
 Clausinella J. E. Gray, 1851 
 Compsomyax Stewart, 1930 
 Cyclinella Dall, 1902
 Dosinia Scopoli, 1777
 Gafrarium Roding, 1798 
 Gemma Deshayes, 1853 
 Globivenus Coen, 1934 
 Gouldia C. B. Adams, 1847 
 Humilaria Grant and Gale, 1931 
 Irus Schmidt, 1818 
 Irusella Hertlein and Grant, 1972 
 Liocyma Dall, 1870 
 Lirophora Conrad, 1883 
 Macrocallista Meek, 1876 
 Mercenaria Schumacher, 1817
 Nutricola Bernard, 1982 
 Parastarte Conrad, 1862 
 Periglypta Jukes-Browne, 1914 
 Pitar Römer, 1857 
 Protothaca Dall, 1902 
 Psephidia Dall, 1902 
 Puberella Fischer-Piette and Vukadinovic, 1977 
 Saxidomus Conrad, 1837 
 Tapes Muhlfeld, 1811 
 Timoclea Brown, 1827 
 Tivela Link, 1807 
 Transennella Dall, 1883 
 Venerupis Lamarck, 1818 
 Ventricolaria Keen, 1954 
 Venus Linnaeus, 1758

Галерея 

Veneroida
Семейства двустворчатых